Miki Imai ist der Name folgender Personen:

* Miki Imai (Sängerin) (* 1963), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Miki Imai (Leichtathletin) (* 1975), japanische Hochspringerin